Nicoletiidae är en familj av insekter. Nicoletiidae ingår i ordningen silverborstsvansar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nicoletiidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silverborstsvansar
Nicoletiidae